Lisa Jackson puede referirse a:

Lisa F. Jackson (nacida en 1950), documentalista estadounidense
Lisa P. Jackson (nacida en 1962), exadministrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
Lisa Jackson (autora) (nacida en 1952), autora estadounidense de novelas románticas y thrillers
Lisa Jackson (modelo) (nacida en 1987), concursante quien participó en el ciclo 9 de America's Next Top Model
Lisa Jackson (actriz) (nacida en 1979), actriz británica
Lisa Jackson (cineasta), cineasta de documentales canadiense y anishinaabe